Эберль () — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Эберль, Антон (1765 — 1807) — австрийский композитор и пианист 
 Эберль, Ирмфрид (1910—1948) — комендант лагеря смерти Треблинка.
 Эберль, Макс (род. 1973) — немецкий футболист, футбольный функционер.
 Эберль, Росвита (род. 1958) — немецкая гребчиха-байдарочница.
 Эберль, Франц Георг (1753—1835) — моравско-силезский писатель.

Примечания